Louisiana Superdome
 Acer Arena (Sydney SuperDome)
 Superdome (server)